Le Championnat du Portugal de football 1982-1983 est la  de la compétition qui voit le sacre du Benfica Lisbonne.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur portugais Fernando Gomes, qui inscrit 36 buts en faveur du FC Porto.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1982-83 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal
Sport au Portugal en 1982
Sport au Portugal en 1983